Манон Боллеграф і Мередіт Макґрат були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Александра Фусаї і Наталі Тозья виграли титул, перемігши у фіналі пару Ева Меліхарова і Гелена Вілдова з рахунком 4–6, 6–3, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Александра Фусаї /  Наталі Тозья (чемпіонки)
 Сабін Аппельманс /  Чанда Рубін (чвертьфінал)
 Сільвія Фаріна /  Барбара Ріттнер (півфінал)
 Лаура Голарса /  Крістіна Зінгер (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1997 EA-Generali Ladies Linz Doubles Draw

Linz Open
Тур WTA 1997